

Géographie 
 Mantova est le nom italien de la ville de Mantoue.
 La province de Mantoue en Italie.

Sport 
 Mantova Calcio : société de football italienne.

Voir aussi
 Marco Mantova Benavides (1489-1582), humaniste, juriste et collectionneur italien.
 Gazzetta di Mantova, un quotidien italien.